Artesia Beach ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Artesia Beach (Michigan), im Roscommon County
 Artesia Beach (Wisconsin), im Fond du Lac County